Amodeo bezeichnet
 Federico Amodeo (1859–1946), italienischer Mathematiker und Mathematikhistoriker
 Immacolata Amodeo (* 1961), italienische Literaturwissenschaftlerin
 Mike Amodeo (* 1952), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Amodeo Bay, Ort in der neuseeländischen Region Waikato

Siehe auch:
 Amodio